Naselja u BiH:
 Suhača (Bosanski Novi, BiH), naselje u općini Bosanski Novi
 Suhača (Livno, BiH), naselje u općini Livno
 Suhača (Sanski Most, BiH), naselje u općini Sanski Most